Noordland (archipel), een Russische archipel in de Noordelijke IJszee
 Noordland (eiland), een kunstmatig eiland in de Oosterschelde
 Noordland (polder), een voormalige polder gelegen ten noorden van Zandvliet
 Polder het Noordland, een voormalige polder bij 's-Gravenzande